Holder steht für:

 Holunder, meist Schwarzer Holunder
 Holder (American Football), Position im American Football
 Holder Peak, Berg im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Max Holder, deutscher Traktoren- und Pflanzenschutzgerätehersteller heute bekannt als Kärcher Municipal

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Holder (Florida)
 Holder (Illinois)

Holder ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Holder (* 1958), deutscher Fagottist
 Alfred Holder (1840–1916), deutscher Philologe, Handschriftenforscher und Bibliothekar
 August Holder (1850–1918), deutscher Lehrer, Literaturhistoriker und Lokalhistoriker
 Barbara Holder (1963–2006), US-amerikanische Pornodarstellerin, siehe Aja (Pornodarstellerin)
 Chris Holder (* 1987), australischer Motorradrennfahrer
 Erich Holder (1901–1974), deutscher Filmproduzent, Schauspieler und Regisseur
 Elenor Holder (1951–2008), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Dozentin
 Eric Holder (* 1951), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Eric Holder (Schriftsteller) (* 1960), französischer Schriftsteller
 Frans Van Holder (1881–1919), belgischer Maler

 Geoffrey Holder (1930–2014), Schauspieler, Schriftsteller, Sänger und Tänzer aus Trinidad und Tobago
 Ginny Holder, britische Schauspielerin
 Irma Holder (1925–2019), deutsche Schlagertexterin
 Jason Holder (* 1991), barbadischer Cricketspieler der West Indies
 Johann Michael Holder (1796–1861), deutscher Maler
 Joseph Bassett Holder (1824–1888), US-amerikanischer Zoologe
 Kerry Holder (* 1983), barbadischer Fußballspieler
 Meagan Holder (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin
 Noddy Holder (* 1946), britischer Musiker
 Noelex Holder (* 1999), guyanischer Leichtathlet
 Oswald Holder-Egger (1851–1911), deutscher Mediävist und Paläograph
 Paul A. Holder, britischer Althistoriker und Bibliothekar
 Simone Holder (* 1988), deutsche Fußballspielerin
 Terrence Holder (1898–?), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Theo Holder (1912–1972), Schweizer Kofferfabrikant
 Trishan Holder (* 2003), Cricketspielerin der West Indies
 Wilhelm Holder (1542–1609), deutscher Theologe, Abt von Maulbronn
 William Holder (1616–1698), englischer Geistlicher, Musiktheoretiker und Gehörlosenlehrer
 William Dunbar Holder (1824–1900), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Moncrieffe v. Holder,  Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten
 Houlder
 Hölder
 Holter